Ez a cikk ismerteti a 2018–2019-es női EHF-bajnokok ligája egyenes kieséses szakaszának az eredményeit.

Lebonyolítás 
A két középdöntőcsoport első négy-négy helyezettje jutott a negyeddöntőbe. Az egyik csoport győztese a másik csoport negyedikjével, a csoportmásodik a csoportharmadikkal találkozott. A visszavágót a jobb csoporthelyezést elérő otthonában rendezték.

Negyeddöntő

Final Four 
A Final Fourt idén is Budapesten, a Papp László Sportarénában rendezték 2019. május 11-12-én.

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Források 
 Hivatalos oldal

EHF-bajnokok ligája
EHF-bajnokok ligája
Női EHF-bajnokok ligája